Balvin oder Balvín ist der Familienname folgender Personen:

 František Balvín (1915–2003), tschechoslowakischer Skilangläufer
 J Balvin (* 1985), kolumbianischer Latin-Pop-Sänger
 Noe Balvin (* 1930), kolumbianischer Sportschütze
 Ondřej Balvín (* 1992), tschechischer Basketballspieler